Чичагов — русская фамилия, известная с XVI века. Происходит от слова «чичаг» — шишак, шлем.

Знамениты две династии: Чичаговы — флотоводцы; Чичаговы — московские архитекторы и художники.

Известные носители 
 Чичагов, Алексей Дмитриевич (1875—1921) — русский архитектор.
 Чичагов, Валерий Павлович (род. 1933) — геоморфолог, доктор географических наук.
 
 Чичагов, Дмитрий Николаевич (1835—1894) — русский архитектор.
 Чичагов, Леонид Михайлович (1856—1937) — священномученик митрополит Серафим (Чичагов).
 Чичагов, Михаил Николаевич (1836—1889) — русский архитектор.
 
 Чичагов, Павел Васильевич (1765—1849) — адмирал русского флота.
 Чичагов, Родион Александрович (1784—1851) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.

 Чичагова-Россинская, Елена Дмитриевна (1874—1971) — русская и советская художница

Примечания